Врдник () — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3704 жителя (по переписи населения 1991 года — 3495 жителей).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, расположено на высотах 181…260 м над уровнем моря, на северо-западе общины. Близ села находится монастырь Врдник (Раваница), один из 16 сохранившихся после Второй мировой войны Фрушкогорских монастырей.

Врдник впервые упоминается в 1315 году как крепость Врдник, а затем уже в 1702 году как населённый пункт. Врдник принадлежал монастырю, затем его приобрёл граф Пеячевич из Румы. С 1804 года здесь был рудник по добыче угля, один из старейших на территории всей бывшей Югославии, работал до 1968 года. С 1908 года по 1954 год здесь действовала одна из крупнейших электростанций Воеводины.

Демография 
В селе Врдник, по переписи 2002 года проживали 3026 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,9 лет (39,8 лет у мужчин и 43,8 года у женщин). В селе есть 1419 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,60.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Бања Врдник

Населённые пункты Воеводины
Курорты Сербии